Тодор Христов Костов (24 августа 1928, Варна, Третье Болгарское царство — 1 января 2009, там же) — болгарский оперный певец. Заслуженный артист НРБ. Народный артист НРБ. Лауреат Димитровской премии.

Биография 
В 1952 году окончил Варненское музыкальное училище «Добри Христов».

Дебютировал в марте 1953 года на сцене Варненского оперного театра в роли Каварадосси в опере Джакомо Пуччини «Тоска».

Выступал на сцене Софийская оперы и многих оперных театров в Болгарии и за рубежом (Румыния (1956), Чехословакия (1957), СССР (1958, 1961), СФРЮ и Бельгия (1959)). В 1959 году Т. Костов стажировался в Риме.

За 37-летнюю артистическую карьеру Тодор Костов воплотил более 30 оперных партий, в том числе:
 Дон Хозе «Кармен» Ж. Бизе,
 Манрико, трубадур «Трубадур» Джузеппе Верди,
 Ричард «Бал-маскарад» Джузеппе Верди,
 Радамес «Аида» Джузеппе Верди,
 Дон Карлос одноименная опера Джузеппе Верди,
 Фауст одноименная опера Шарля Гуно,
 Туридду «Сельская честь» Пьетро Масканьи,
 Каварадосси "Тоска Джакомо Пуччини,
 Пинкертон «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини,
 Герман «Пиковая дама» Петра Чайковского .

Награды 
 Орден «Святые Равноапостольные Кирилл и Мефодий» I степени
 Димитровская премия
 Заслуженный артист БНР
 Народный артист БНР.
 Первая премия и золотая медаль на V Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Варшаве (1955)
 Медаль Министерства культуры Болгарии
 Почётный гражданин г. Варна

Ссылки 
 Тодор Костов, тенор

Лауреаты Димитровской премии
Народные артисты Болгарии
Заслуженные артисты Болгарии
Почётные граждане Варны
Теноры